Holt End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Holt End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire